Személyek
 Nero (37–68) római császár
Kultúra és művészet
 Nero angol együttes
 Nero szereplő a Star Trek 11. filmjében
Videójátékok
 Nero a Devil May Cry szereplője

Lásd még
 Néró (egyértelműsítő lap)